Miejscowości w Polsce, nazwy niestandaryzowane
 Kolonia Biskupice – kolonia wsi Biskupice w woj. kujawsko-pomorskim w pow. radziejowskim, w gminie Radziejów
 Kolonia Biskupice – kolonia wsi Biskupice w woj. zachodniopomorskim w pow. szczecineckim, w gminie Biały Bór